Julie Graham peut faire référence à :

 Julie Graham (-2010), géographe économiste féministe qui partage le pseudonyme J. K. Gibson-Graham avec Katherine Gibson ;
 Julie Graham (1965-), actrice britannique.